

Características 
La línea L5 de la red de Arganda del Rey está operada por Argabús, S.A. mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Esta línea tiene como característica el Hospital del Suroeste, con los diferentes barrios del casco urbano de Arganda del Rey.

Actualmente esta línea ha dejado de prestar servicio de viajeros.

Horarios/frecuencias

Recorrido

Dirección Hospital 

La línea comienza en el Hospital del Suroeste, continua por la Ronda Sur y la Calle Valdemaria siguiéndolas de frente hasta la Plaza de los Pescadores, en la cual gira a la izquierda por Camino del Molino, esta calle la recorre hasta el final, la cual desemboca en la Calle Real donde gira a la izquierda dirección a la Plaza de la Constitución. Al llegar a esta última plaza continuara por la Calle Juan de la Cierva, al terminar la calle girara a la derecha y seguirá de frente hasta el final por la Carretera de Loeches, llegando a la Plaza del Progreso. En la Plaza del Progreso tomara la salida de la Calle de la Solidaridad, siguiendo por las calles Compresión, Felicidad y la Avenida de la Tolerancia. Cuando termina esta última gira a la izquierda por la Calle de la Ilusión, hasta la rotonda de esta calle con la Calle Gaviota, donde tomara esta última calle hasta el final. Cuando termine esta calle girara a la derecha y continuara por la Avenida de Alcalá de Henares, hasta la rotonda con Camino de los Santos donde girará a la izquierda y seguirá por esta calle. En el cruce con la Calle Amapola, tomara esta calle y la continuara de frente incluso por la Calle Alcotán y la Avenida de las Américas. Más tarde girara y seguirá por la Avenida de la República Argentina y la recorrerá hasta el final, donde se topara con la Calle San Sebastián la cual recorrerá hasta el final hasta la rotonda de La Perla. En la rotonda girara dirección Arganda del Rey y se meterá después por la Avenida del Ejército. En la primera rotonda de esta calle girará a mano derecha y continuara de frente por la Ronda Sur, hasta llegar al Hospital del Suroeste.

Véase también 
 Argabús, S.A.

Argabús